В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Миссури.

Примечания 

Миссури
Города